Schönbusch bezeichnet:
 den Ort Schönbusch, Landkreis Königsberg/Stadt Königsberg, Ostpreußen, seit 1946: Dimitrowo (Kaliningrad, Moskau), Siedlung im Moskauer Rajon der Stadt Kaliningrad, Hauptstadt der Oblast Kaliningrad, Russland
 die Biermarke Schönbusch, Aktienbrauerei Schönbusch Königsberg/Ostpreußen (siehe auch Hermann Röder)
 den Park Schönbusch, Landschaftsgarten in Aschaffenburg, Bayern
 das Stadion am Schönbusch, Fußballstadion in Aschaffenburg